Wartehäuschen der städtischen Verkehrsbetriebe steht für Wartehäuschen in Biel/Bienne, Schweiz:

 Wartehäuschen der städtischen Verkehrsbetriebe (Brühlstrasse), Brühlstrasse 65 am Brühlplatz
 Wartehäuschen der städtischen Verkehrsbetriebe (1929/30), Brüggstrasse 2a am Kreuzplatz 
 Wartehäuschen der städtischen Verkehrsbetriebe (1941), Brüggstrasse 50